Paraíso (Santa Catarina), Brazilië
 Paraíso (São Paulo), Brazilië
 Paraíso EC, een Braziliaanse voetbalclub uit Paraíso do Tocantins
 Paraíso (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Cartago
 Paraíso (Cartago), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Cartago
 Paraíso (Dominicaanse Republiek), een gemeente in de provincie Barahona in de Dominicaanse Republiek
 Paraíso (Castelo de Paiva), een plaats in de Portugese gemeente Castelo de Paiva
 Paraíso (Mexico), een stad in de staat Tabasco in Mexico